William Congreve ist der Name folgender Personen:

* William Congreve (Autor) (1670–1729), englischer Schriftsteller 
 William Congreve (General) († 1814), englischer General
 William Congreve (Erfinder) (1772–1828), englischer Ingenieur und Raketenpionier